УТ-1:

 УТ-1 — учебно-тренировочный самолёт конструкции А. С. Яковлева.
 УТ-1 — Первый национальный канал телевидения Украины.